Le tournoi de tennis de Virginie est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1980, classée en catégorie Futures, se dispute à Roanoke du 18 au .

Felicia Hutnick remporte le simple dames. En finale, elle bat Vicki Nelson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rita Agassi et Susan Leo.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Virginie
 Saison 1980 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1980
Virginie